Ebony signifie ébène en anglais et peut faire référence à :

 Ebony, magazine fondé en 1945 et destiné au marché afro-américain ;
 Ebony, album de la rappeuse américaine Yo-Yo ;
 The Ebony Swan, roman de l'auteure américaine  Phyllis Whitney ;
 Noël X. Ebony, journaliste et auteur ivoirien qui a donné son nom au Prix Ebony, organisé par l’Union Nationale des Journalistes de Côte d’Ivoire ;
 Ebony and Ivory, morceau chanté en duo par Paul McCartney et Stevie Wonder ;
 Ebony, prénom féminin ;
 Ebony White, faire-valoir du personnage de comics Le Spirit, créé par l'auteur américain Will Eisner ;
 Ebony, hameau situé au sud de Ashford, dans le comté de Kent en Angleterre.
Ebony est, en génétique, le nom d'un mutant de drosophile ayant le corps de couleur noire prononcée
Ebony est l'un des deux pistolets de Dante dans Devil May Cry
Ebony est la deuxième partie du double album Road Salt de Pain of Salvation
Ebony est le nom de la couleur noire de la robe de certaines races de chat, notamment l'oriental
Ebony est la catégorie « femmes noires » de vidéos pornographiques sur la plupart des sites à caractère pornographique
Ebony est une chanson du groupe Vulcain
Ebony est la nouvelle sous espèce d'odogaron dans Monster Hunter World Iceborne.